Hasse Bergkvist är en svensk simmare som var förbundskapten för Svenska Simlandslaget år 2000 till 2004 och tränare i Sundsvalls SS. Han har SM-guld i bröstsim.

Svenska simmare
Män
Levande personer